Ceci est une liste de mycologues, c'est-à-dire des scientifiques spécialisés en mycologie, avec leurs abréviations d'auteurs. Parce que l'étude des lichens est habituellement considérée comme une branche de la mycologie, les experts des lichens sont inclus dans cette liste.

Références

Bibliographie